

Cinema 
 Doppio delitto, film del 1977 diretto da Steno
 Doppio delitto, film del 1988 diretto da Skip Schoolnik

Letteratura 
Doppio delitto (Glory in Death) – romanzo di J.D. Robb del 1995
 Doppio delitto – romanzo di Margot Dalton del 2001